Titelträger der Eredivisie 2011/12 im Badminton und damit niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Klub Van Zundert/Velo, der sich in den Play-offs durchsetzen konnte.

Vorrunde

Relegation 
GSBC AMOR – TFS Barendrecht: 4:4, 2:5

Play-offs

Halbfinale 
DKC BC – Van Zundert/Velo: 2:6, 2:4
BC Amersfoort – BV Almere: 3:5, 4:4

Finale 
Van Zundert/Velo – BV Almere: 5:1

Weblinks 
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/league/draw?id=2AA5FAB8-1804-4BDF-B3E4-293CD9400909&draw=1

Niederländische Badmintonmeisterschaft
Badminton 2013
Badminton 2014